Lysande utsikter eller Great Expectations kan syfta på:

 Lysande utsikter – en roman från 1860 av Charles Dickens, originaltitel: Great Expectations
 Lysande utsikter (1946) – amerikansk film från 1946 i regi av David Lean
 Lysande utsikter (film, 1998) – amerikansk film från 1998 i regi av Alfonso Cuarón
 Lysande utsikter (1999) – brittisk TV-film från 1999
 Great Expectations (TV-serie) – brittisk TV-miniserie från 2011
 Great Expectations (2012) – film från 2012 i regi av Mike Newell